Plusieurs lieux de culte portent le nom déglise de la Nativité, de trois sortes :
 Église de la Nativité  ou Église de la Nativité du Christ : se rapportant à la Nativité, la naissance de Jésus ;
 Église Notre-Dame-de-la-Nativité : église dédiée à Notre-Dame pour la Nativité de Jésus ;  
 Église de la Nativité de la sainte Vierge : en l'honneur de la naissance de la Sainte Vierge.

France 

 L'église de la Nativité de la Vierge de Bining, en Moselle.
 L'église de la Nativité de la Vierge de Brannay, dans l'Yonne.
 L'Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Coisy, dans la Somme
 L'église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge d'Étreux, dans l'Aisne.
 L'église de la Nativité de Marie de Graveson, dans les Bouches-du-Rhône.
 L'église de la Nativité de l'Île-d'Arz, dans le Morbihan.
 L'église de la Nativité de la Sainte-Vierge de Jouy-le-Moutier, dans le Val-d'Oise.
 L'Église de la Nativité-de-Notre-Dame de Lagrand, dans les Hautes-Alpes.
 L'église de la Nativité-de-la-Vierge de Leugney, dans le Doubs.
 L'église de la Nativité de la Vierge de Meisenthal, en Moselle.
 L'église de la Nativité-de-la-Vierge du Mesnil-Aubry, dans le Val-d'Oise.
 L'église de la Nativité-de-Notre-Dame de Montbozon, en Haute-Saône.
 L'église de la Nativité-de-Notre-Dame de Montfaucon, dans le Doubs.
 L'église de la Nativité de Notre-Dame de Vauvillers, en Haute-Saône.
 La cathédrale de la Nativité-de-Marie de Vence, dans les Alpes-Maritimes.
 L'église de la Nativité de Marie de Vers, en Haute-Savoie.
 L'église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Viffort, dans l'Aisne.
 L'église de la Nativité de Villeneuve d'Ascq, dans le Nord.
 L'église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Villers-Campsart, dans la Somme.
 L'église de la Nativité de Villeurbanne, dans le Rhône.
 L'église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Vismes-au-Val, dans la Somme.

Autres pays 

 L'église de la Nativité-de-Notre-Dame de Beauport, au Canada.
 La basilique de la Nativité de Bethléem.
 La cathédrale de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Biloxi, aux États-Unis.
 L'église de la Nativité-de-Notre-Seigneur de Chicago aux États-Unis.
 L'église de la Nativité de Florence, en Italie.
 L'église de la Nativité de Magadan, en Russie.
 L'église de la Nativité de la Vierge Marie de Prague, en République tchèque.
 L'église de la Nativité de la Vierge de Rezekne, en Lettonie.
 L'Église de la Nativité du Christ à Saint-Pétersbourg, en Russie.
 L'église de la Nativité de la Vierge de Skopje, en Macédoine.
 
 L'église de la Nativité-du-Christ de Pirot.
 L'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Prilipac.
 L'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Sremska Kamenica,
 L'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Velika Moštanica.
  :
 Église de la Nativité de la Vierge de Kherson.
 Église de la Nativité de la Vierge (Marioupol).
 Église de la Nativité de la Vierge de Tysmenytsia.

Voir aussi